Grube Mathilde steht für folgende Bergwerke:
 Grube Mathilde (Helmeroth), Rheinland-Pfalz
 Grube Mathilde in Lipiny, Polen, siehe Kopalnia Węgla Kamiennego Matylda
 Schacht Mathilde in Lengede, Niedersachsen, siehe Grube Lengede-Broistedt
 Zeche Mathilde, Ibbenbüren

Siehe auch:
 Schacht Mathildenhall